Bahnhof Oelsnitz bezeichnet:

 den Bahnhof Oelsnitz der Stadt Oelsnitz/Erzgeb.
 den Bahnhof Oelsnitz der Stadt Oelsnitz/Vogtl.

Siehe auch:
 Bahnhof Neuoelsnitz, der Stadt Oelsnitz/Erzgeb.